Szoko – miasto biblijne w północnej Judzie
 Szoko – miasto biblijne na południu Judy